Persoonsnaam:
 Sharon (voornaam), een meisjesnaam
 Ariel Sharon, Israëlisch politicus (premier) en generaal
 Omri Sharon, Israëlisch politicus (zoon van Ariel)

Plaatsen:
 Sjaron, een centrale kustregio in Israël
 Plaatsen in de Verenigde Staten:
 Sharon (Connecticut)
 Sharon (Georgia)
 Sharon (Kansas)
 Sharon (Massachusetts)
 Sharon (New York)
 Sharon (North Dakota)
 Sharon (Oklahoma)
 Sharon (Pennsylvania)
 Sharon (South Carolina)
 Sharon (Tennessee)
 Sharon (Vermont)
 Sharon (Wisconsin)

Overig:
 een in Israël gekweekte vrucht; zie Kaki (plant)
 SHARON-proces, een methode voor het verwijderen van ammonium uit afvalwater